La sigla GNC puede referirse a:

General Nutrition Centers, empresa estadounidense de productos nutricionales;
Gas natural comprimido, combustible de uso vehicular;
Guerra no convencional, un tipo de guerra.
Lenguas guanches, por su código ISO 639-3.